Гвадалупе Аљенде има више значења:

 Гвадалупе Аљенде, Ел Питајо (Тевизинго), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Гвадалупе Аљенде (Елота), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику